Carlo I di Württemberg (1823-1891) – terzo re del Württemberg dal 1864 al 1891
 Carlo di Württemberg-Bernstadt (1682-1745) – generale e duca prussiano
 Carlo I Alessandro di Württemberg (1684-1737) – duca di Württemberg